Polskie ośrodki szkolenia artylerii:

 Centrum Wyszkolenia Artylerii – Wojska Polskiego II RP, sformowane w 1927 r., w Toruniu
 Centrum Wyszkolenia Artylerii – Wojska Polskiego we Francji, utworzone w 1940 r., w Obozie Coëtquidan
 Centrum Wyszkolenia Artylerii – Wojska Polskiego w Wielkiej Brytanii, zorganizowane w 1941 r., w Monifieth (od 1942 r. w Cowdenbeath)
 Centrum Wyszkolenia Artylerii – Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, powołane w 1942 r., w Kara-Suu (Kirgiska SRR)